Johann Bolten ist der Name folgender Personen:

* Johann Bolten (Theologe) (1678–1758), deutscher Theologe
 Johann Adrian Bolten (1742–1807), deutscher Theologe und Historiker
 Johann Christian Bolten (1727–1757), deutscher Arzt
 Johann Joachim Bolten (1752–1835), deutscher Jurist und Rittergutsbesitzer